Antonio Garzya – accademico, filologo classico e bizantinista italiano
 Luigi Garzya –  allenatore di calcio ed ex calciatore italiano